

Patronyme 
 Bechir Ghariani (né en 1961), acteur et metteur en scène de théâtre tunisien ;
 Mohamed Ghariani (né en 1962), homme politique tunisien ;
 Mohamed Ali Ghariani (né en 1983), footballeur international tunisien.

Voir aussi 
 Ksar Ghariani, un ksar de Tunisie situé dans le gouvernorat de Tataouine ;
 Mausolée Sidi Abid el Ghariani, une zaouïa située à Kairouan en Tunisie.